Симонсон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Альберт Симонсон (1914—1965) — американский шахматист.
 Луиза Симонсон (род. 1946) — американская писательница комиксов.
 Отто Симонсон (1829—1914) — архитектор, работал в Тифлисе.
 Уолт Симонсон (род. 1946) — американский автор комиксов.